Confederation steht für:
 Confederation (Lokomotive)
 Confederation Bridge
 Confederation Line
 Confederation Square
 Confederation Park

Siehe auch:
 Konföderation